

Presentación previa 
Jonathan Eysseric y André Ghem eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Laurynas Grigelis y Zdeněk Kolář ganaron el título tras derrotar en la final Tomasz Bednarek y David Pel.

Cabeza de serie

  Denys Molchanov /  Igor Zelenay (Cuartos de final)
  Gero Kretschmer /  Andreas Mies (Semifinales)

<ol start=3>
  Tomasz Bednarek /  David Pel ''(Finalistas)
  Laurynas Grigelis /  Zdeněk Kolář (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Liberec 2017